Шастри () — индийская фамилия. Известные носители:

 Шастри, Лал Бахадур (1904—1966) — второй премьер-министр независимой Индии.
 Шастри, К. А. Нилаканта (1892—1975) — индийский историк., 
 Шастри, Канала Нанджунда Тирумала (1945—2018) — индийский кинокритик, журналист и кинорежиссёр.
 Шастри, Рави (род. 1962) — индийский крикетный комментатор, бывший игрок и главный тренер сборной Индии по крикету.
 Шастри, Рамаджогайя (род. 1970) — индийский поэт, автор песен для фильмов.
 Шастри, Рамнат (1914—2009) — индийский поэт, писавший на языке догри.
 Шастри, Сатьяврат (род. 1930) — индийский санскритолог и поэт.
 Шастри, Ситарама (род. 1955) — индийский поэт, автор песен для фильмов.
 Шастри, Харапрасад (1853—1931) — индийский индолог.
 Шьяма Шастри (1762—1827) — индийский музыкант, поэт и композитор.

Примечания